Холм — возвышенность, форма рельефа на местности. Также может означать:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Холм — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Польша 
 Холм — раннее историческое русское название города Хелм, в настоящее время находится на территории Польши.

Россия

Архангельская область 
 Холм — деревня в Пинежском сельском поселении Пинежского района.
 Холм — посёлок в Пинежском сельском поселении Пинежского района.
 Холм — деревня в Сурском сельском поселении Пинежского района.
 Холм — деревня в Приморском районе.

Вологодская область 
 Холм — деревня в Бабушкинском районе.
 Холм — деревня в Великоустюгском районе.
 Холм — деревня в Нюксенском районе.

Калужская область 
 Холм — село в Хвастовичском районе.

Костромская область 
 Холм — деревня в Буйском районе.
 Холм — село в Галичском районе.
 Холм — деревня в Костромском районе.
 Холм — деревня в Судиславском районе.

Курская область 
 Холм — хутор в Льговском районе.

Московская область 
 Холм — деревня в Можайском районе.

Новгородская область 
 Холм — деревня в Боровичском районе.
 Холм — деревня в Любытинском районе.
 Холм — город, административный центр Холмского района.

Псковская область 
 Холм — деревня в Куньинском районе.

Смоленская область 
 Холм — деревня в Закустищенском сельском поселении Демидовского района.
 Холм — деревня в Пересудовском сельском поселении Демидовского района.
 Холм — деревня в Ельнинском районе.
 Холм — деревня в Кардымовском районе.
 Холм — деревня в Монастырщинском районе.
 Холм — деревня в Новодугинском районе.
 Холм — деревня в Починковском районе.
 Холм — деревня в Сафоновском районе.
 Холм — деревня в Дивасовском сельском поселении Смоленского района.
 Холм — бывшая деревня в Новосельском сельском поселении Смоленского района.
 Холм — деревня в Тёмкинкском районе.
 Холм — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Холм — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Холм — исчезнувший город Тверского княжества.
 Холм — деревня в Весьегонском районе.
 Холм — деревня в Западнодвинском районе.
 Холм — деревня в Кувшиновском районе.
 Холм — деревня в Лихославльском районе.
 Холм — деревня в Молоковском районе.
 Холм — деревня в Оленинском районе.
 Холм — деревня в Пеновском районе.
 Холм — деревня в Сандовском районе.
 Холм — деревня в Селижаровском районе.
 Холм — деревня в Сонковском районе.

Тульская область 
 Холм — посёлок в Белёвском районе.

Ярославская область 
 Холм — деревня в Даниловском районе.
 Холм — деревня в Пошехонском районе.
 Холм — деревня в Тутаевском районе.

Фамилия 
 Холм, Селеста (1917—2012) — американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 Холм, Иэн (1931—2020) — английский актёр.
 Холм, Холли (род. 1981) — американская спортсменка, профессиональный боксёр и боец смешанных единоборств, актриса.
 Холм, Ричард (1933—2021) — американский химик.
 Холм, Эленор (1913—2004) — американская пловчиха.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 Хольм